Золотое озеро:

Топонимы 
 Золотое озеро — водоём в Ашхабаде, Туркмения.
 Золотое озеро, или озеро Телецкое, — озеро в Республике Алтай, Россия.

Другое 
 Золотое озеро (фильм) — фильм 1935 года производства Межрабпомфильм.

См. также